Die Saison 1899/1900 war die neunte Austragung der französischen Rugby-Union-Meisterschaft (), der heutigen Top 14.

Nach einer Vorrunde in acht regionalen Gruppen qualifizierten sich die Gruppenbesten für die K.-o.-Runden. Im Endspiel, das am 22. April 1900 in Levallois-Perret stattfand, trafen die beiden Halbfinalsieger aufeinander und spielten um den Bouclier de Brennus. Dabei setzte sich der Racing Club de France gegen Stade Bordelais durch und errang zum dritten Mal den Meistertitel.

Vorrunde 
Die Detailergebnisse sind nicht bekannt.

K.-o.-Runde

Finale 

 Aufstellungen

Racing Club de France: Vladimir Aïtoff, Bell, Léon Binoche, Jean Collas, R. Erzbischoff, Charles Gondouin, Goudard, Hubert Lefèbvre, Étienne Lesage, Paul Muret, Alexandre Pharamond, Frantz Reichel, André Roosevelt, Cyril Rutherford, Émile Sarrade

Stade Bordelais: W. C. Campbell, Carlos, Campbell Cartwright, Carlos Deltour, Jean Guiraut, Henri Houssemont, Marcel Laffitte, Pascal Laporte, Charles Lauga, Paul Lauga, Georges Marx, Mazières, Louis Soulé, Pierre Terrigi, Williamson

Weblinks 
 Saison 1899/1900, The Rugby Archive
 Ligue nationale de rugby

1900
Rugby 1899
Rugby 1900